Dobrić – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Voćin
 Dobrić – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w mieście Široki Brijeg
 Dobrić – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Dobrić – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Šabac
 Donji Dobrić – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Gornji Dobrić – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica